1955 Голяма награда на Италия е 6-о за Голямата награда на Италия и седми кръг от сезон 1955 във Формула 1, провежда се на 11 септември 1955 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Италия